Dans le monde, deux partis portent le nom de Parti réformateur libéral :
 le Parti réformateur libéral (Australie) ;
 le Parti réformateur libéral (Belgique).